Massalia steht für:

 Massalia (Marseille), antiker Name der französischen Stadt Marseille
 (20) Massalia, Asteroid des Hauptgürtels